Coronilla de fraile puede referirse a:

 el nombre común de la planta Globularia alypum; o
 el nombre común de la planta Globularia vulgaris.